Enright ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Enright (* 1977), kanadischer Curler
 Anne Enright (* 1962), irische Schriftstellerin
 Barbara Enright (* 1949), US-amerikanische Pokerspielerin
 D. J. Enright (1920–2002), britischer Dichter, Autor und Hochschullehrer
 Nick Enright (1950–2003), australischer Theater- und Drehbuchautor 
 Ray Enright (1896–1965), US-amerikanischer Regisseur
 Thom Enright († 2012), US-amerikanischer Musiker
 Thomas Enright (1947–2019), US-amerikanischer Mathematiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Enright (Arkansas), im White County
 Enright (Illinois), im McLean County
 Enright (Oregon), im Tillamook County
 Enright (Texas), im Brazos County